Miejscowości w Rumunii
 Lipia – wieś w okręgu Buzău, w gminie Merei
 Lipia – wieś w okręgu Ilfov, w gminie Gruiu

 Zobacz też
 Lipia Góra – miejscowości i wzniesienia w Polsce
 Lipia Góra Mała – miejscowość w Polsce